Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1999 je petintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 14. februarjem 1999 v Vailu in Beaver Creeku, ZDA, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1999
1999 v športu
Športne prireditve v ZDA
Vail
Beaver Creek